Уерта Сан Хоакин има више значења:

 Уерта Сан Хоакин (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта Сан Хоакин, Лоте Синко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику